У список включено будинки, в яких жив чи зупинявся російський імператор Петро І.

В Україні 
 Будинок Петра І у Києві

У Білорусі 
 Будинок Петра І у Кописі
 Будинок Петра І у Полоцьку

В Естонії 
 Будинок Петра І у Кадріорзі

У Латвії 
 Будинок Петра І у Лієпаї
 Палац Петра І у Ризі

У Нідерландах 
 Будинок Петра І у Заандамі

У Росії 
 Будинок Петра І в Астрахані
 Будинок Петра І у Валуйках
 Будинок Петра І у Вологді
 Будинок Петра І у Кронштадті
 Будинок Петра І в Лодєйному Полі
 Будинок Петра І у Москві
 Будинок Петра І у Нижньому Новгороді
 Будинок Петра І у Санкт-Петербурзі
 Будинок Петра І у Свенському монастирі
 Будинок Петра І у Стрельні
 Літній палац Петра I
 Зимовий палац Петра I
 Преображенський палац Петра I
 Палац Петра І у Кронштадті

У Чехії
 Будинок Петра І у Карлових Варах

Петро I
Пам'ятки історії